Romeinse cijfers voor 510
 DX (radio), "Distance" voor de radioamateur
 DX (groep), de groep ook bekend als D-generation-X met Triple H en Shawn Michaels
 DX number, DX-code, DX number op kleinbeeldfilems; DX-code op een filmcassette